Fisching heißen folgende geographische Objekte:

in Bayern:
 Fisching (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Fisching (Mettenheim), Ortsteil der Gemeinde Mettenheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Fisching (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching a.See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Fisching (Waging am See), Ortsteil der Gemeinde Waging a.See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Fisching (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern

in Österreich:
 Fisching (Gemeinde Asten), Ortschaft von Asten, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Fisching (Gemeinde Redlham), Ortschaft von Redlham, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Fisching (Gemeinde Mattsee), Ort in Mattsee, Bezirk Salzburg-Land
 Fisching (Gemeinde Weißkirchen in Steiermark), Ortschaft und Katastralgemeinde von Weißkirchen in Steiermark, Bezirk Murtal, Steiermark

weiters:
 Turmhügel Fisching, eine abgegangene Turmhügelburg bei Fisching (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching a.See, Landkreis Traunstein, Bayern